Ministerstwo Wywiadu (Iran)
 Ministerstwo Wywiadu (Izrael)